Els acantodis (Acanthodii), també coneguts com a taurons espinosos, són una classe extinta de peixos amb mandíbules. Les espècies descobertes tenen característiques comunes tant amb els peixos ossis com amb els cartilaginosos.

Van aparèixer en el Silurià, ara fa uns 430 milions d'anys, i les últimes espècies fòssils daten del final del Permià, fa uns 250 milions d'anys. Les espècies més antigues eren marines, però durant el Devonià sembla que dominaven les espècies d'aigua dolça.

Les particularitats més destacades d'aquests animals són les espines que suporten les seves aletes, com succeeix amb les espècies de teleostis, però a diferència d'aquests, com en els taurons, no estan dotades de capacitat motriu.

Taxonomia 
La classe Acanthodii inclou tres ordres:

 Acanthodiformes †
 Climatiiformes †
 Ischnacanthiformes †

Referències

Vegeu també 
 Placoderm
 Climatiforme

Gnatostomats
Peixos del Silurià
Peixos del Devonià
Peixos del Carbonífer
Peixos del Permià